Theodor Heuss ist der Name folgender Personen:

* Theodor Heuss (1884–1963), deutscher Politiker, Bundespräsident 1949 bis 1959

Theodor Heuss steht für:
 Theodor Heuss (Flugzeug), Flugzeug
 Theodor Heuss (Schiff, 1957–1997), Fährschiff
 Theodor Heuss, ein Seenotkreuzer, siehe 23,2-Meter-Klasse der DGzRS #Theodor Heuss
 Bundespräsident Theodor Heuss (Briefmarkenserie), deutsche Dauermarkenserie

Siehe auch:
 Theodor Heuss #Nachleben, zu weiteren Nachbenennungen